Бана́нц () — армянский топоним.

 Бананц — армянское название села Баян в Дашкесанском районе Азербайджана.
 «Бананц» — название армянского футбольного клуба «Урарту» из Еревана в 1992—2019 годах (в 1992—1995 представлял Котайк).
 «Бананц-2» — прежнее название армянского футбольного клуба «Урарту-2» из Еревана.
 «Бананц-3» — армянский футбольный клуб из Еревана.
 «Бананц» — прежнее название многоцелевого стадиона «Урарту» в Ереване.